Круги на воде — физическое явление: волны, возникающие на поверхности водоёмов в форме затухающих к периферии концентрических кругов, расходящихся от точки первоначального возмущения поверхности.

В культуре 
 «Круги на воде» — стихи русского поэта Валерия Брюсова (…От камня, брошенного в воду, Далеко ширятся круги…).
 «Круги на воде» — популярная советская песня композитора Аркадия Островского на стихи поэтессы Инны Кашежевой. Исполнитель — Эдуард Хиль, 1970-е. См. на YouTube.
 «Круги на воде» — музыкальная композиция группы «Машина Времени», (Андрей Макаревич, 2004)
 «Круги на воде» — музыкальная композиция 2008 года от DJ Feel & Юля Паго.
 «Круги на воде» — баллада 2016 г. от группы СЛОТ. Вошла в седьмой альбом группы Septima.
 «Круги на воде» (2001 год) — роман Вадима Назарова.

 «Круги по воде» — повесть Аркадия Адамова в жанре детектива, 1970 год.